San Salvador est un nom propre d'origine espagnole qui veut dire Saint Sauveur en référence au Christ et qui peut désigner :

Toponymes

San Salvador de Jujuy, ville d'Argentine
 San Salvador, ville d’Argentine

San Salvador, île des Bahamas, appelée parfois Colombus Island

San Salvador, autre nom de l'île de Santiago aux Galápagos

San Salvador, une commune espagnole de la province de Valladolid en Castille-et-León.

San Salvador, district du Paraguay

San Salvador, district du Pérou.

San Salvador, capitale du Salvador
 San Salvador, volcan situé au Salvador

Arts et culture 
 San Salvador est une chanson de Bernard Lavilliers
 San Salvador, histoire de la série de B.D. Tif et Tondu.
 San Salvador est un groupe de musique occitane originaire de Corrèze.

Voir aussi

Références